Huragan – wiatr, rodzaj cyklonu tropikalnego

Tytuły dzieł 
 Huragan – opera Alfreda Bruneau z 1901 r.
 Huragan – powieść Wacława Gąsiorowskiego z 1901 r.
 Huragan – polsko-austriacki film niemy z 1928 r. w reżyserii Józefa Lejtesa
 Huragan – amerykański film z 1937 r. w reżyserii Johna Forda
 Huragan – amerykański film romantyczny z 1979 r.
 Huragan – amerykański dramat biograficzny z 1999 r. w reżyserii Normana Jewisona

Inne 
 Huragan Morąg – klub sportowy
 Huragan Wilczyce - klub sportowy w Powiecie Sandomierskim.